Мокоэна:
 Мокоэна, Арон (род. 1980) — южноафриканский футболист
 Мокоэна, Тебохо (род. 1974) — южноафриканский футболист.

См. также 
 Мокуна, Леон (1928—2020) — бельгийско-конголезский футболист.